Лобай — фамилия:
 Лобай, Данило (1890—1966) — украинско-канадский публицист, общественно-политический деятель.
 Лобай, Иван Владимирович (род. 1996) — украинский футболист.